Dorpsweg (Rotterdam)
 Dorpsweg (Maartensdijk)